Le tournoi de tennis de Scottsdale est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Faits marquants 
Ce tournoi de catégorie Tier II s'est disputé à Scottsdale du 28 février au .

En raison de la pluie, la finale du simple dames, devant opposer les deux favorites Martina Hingis et Lindsay Davenport, n'a pas été disputée. 

L'épreuve du double dames s'est quant à elle interrompue au stade des demi-finales.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Scottsdale
 Saison 2000 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2000
Scottsdale
Tennis aux États-Unis en 2000
Tennis en février 2000
Sport en mars 2000